Lo Lledó és un paratge de camps de conreu de secà del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic municipi de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

És a migdia de la vila, al sud de l'Hospital, al nord de la Figuera de la Dona i a ponent de l'ermita de Sant Sebastià. Pel costat de ponent discorre el Camí del Lledó, i pel de llevant, el Camí de Sant Sebastià.

Lledó